Gneisenau – zamek w Górnej Austrii
 August von Gneisenau (1760–1831) – pruski feldmarszałek
 okręty niemieckie:
 SMS "Gneisenau" – nazwa okrętów Kaiserliche Marine
 "Gneisenau" – pancernik z okresu II wojny św. (w służbie 1938-1945)
 "Gneisenau" – ex-HMS "Oakley", niszczyciel typu Hunt II (w niemieckiej służbie 1958-1977)